Виктор Ляшко: Ляшко, Виктор Иванович (род. 1935) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Ляшко, Виктор Кириллович (род. 1980) — главный государственный санитарный врач Украины.